Diversi trattati didattici per viola si intitolano o si indicano brevemente con Méthode d'alto (in francese: metodo per viola):
Méthode d'alto (1782) di Michel Corrette
Méthode d'alto (1788 ca.) di Jean-Baptiste Cupis
Méthode d'alto (1791 ca.) di Michel Woldemar
Méthode d'alto (1805) di Bartolomeo Bruni
Méthode d'alto (1800 ca.) di Michel Gebauer
Méthode d'alto (1819 ca.) di Jacob Martinn